AFC Champions League 2017 var den 15:e upplagan av det asiatiska kontinentala mästerskapet i fotboll för klubblag, AFC Champions League. Vinnaren kvalificerade sig för klubblags-VM 2017, som spelades i Förenade Arabemiraten.

Jeonbuk Hyundai Motors var regerande mästare, men den 18 januari 2017, slängdes laget ut från AFC Champions League på grund av en mutskandal i den inhemska ligan. Jeonbuk Hyundai Motors överklagade beslutet till idrottens skiljedomstol, som den 3 februari 2017 avslog deras överklagan. Jeju United som slutade trea i Sydkoreanska ligan tog över Jeonbuk Hyundai Motors' plats i gruppspelet, Ulsan Hyundai som slutade fyra i Sydkoreanska ligan tog i samma veva över Jeju Uniteds plats i playoff-omgången.

Kvalspel

Kvalomgång 1
Östasiatiska zonen

Kvalomgång 2

Västasiatiska zonen

Östasiatiska zonen

Kvalomgång 3

Västasiatiska zonen

Östasiatiska zonen

Gruppspel
Lottningen för gruppspelet hölls den 13 december, 16:00 (UTC+8) i Petaling Jaya, Malaysia. De 32 lagen lottades in i åtta grupper med fyra lag i vardera grupp, grupp A-D innehåller lag från västra regionen, grupp E-H innehåller lag från östa regionen. Lag från samma förbund kan inte lottas i samma grupp.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor
 Officiell hemsida

Referenser